Republika rzymska
 Republika Rzymska (XVIII wiek)
 Republika Rzymska (XIX wiek)

Zobacz też